Juan Aldama kan syfta på:

 Juan Aldama, en mexikansk upprorsledare

Geografi

Mexiko 

 Juan Aldama, Zacatecas, 
 Juan Aldama (kommun), Zacatecas, 
 Juan Aldama, Sinaloa, Navolato, 
 Juan Aldama, La Trinitaria, 
 Juan Aldama, Catazajá, 

Robotskapade Mexikoförgreningar